Kalyke (mythologie), een persoon uit de Griekse mythologie
Kalyke (maan), een maan van Jupiter